Пробатов — русская фамилия.
 Пробатов, Василий Александрович (1866—1956) — протоиерей Русской православной церкви, настоятель Успенского собора в Коломне.
 Пробатов, Николай Александрович (1874—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.